Kings Point (Montana)
Kings Point (Flórida)

Desambiguações de topônimos